Diverse plaatsen in de VS:
 Eagle (Alaska)  
 Eagle (Colorado)
 Eagle (Idaho)
 Eagle (Michigan)
 Eagle (Nebraska)
 Eagle (Wisconsin)
 Eagle (automerk), een historisch automerk
 eagle (golf), een golfterm
 Eagle (stripblad), Brits stripblad
 Eagle (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Eagle (tractor), een Chinees-Amerikaans traktormerk
 de maanlander op de Apollo 11-missie
 Eagle (ABBA), een nummer van ABBA.